Ulysses Evans (6 de março de 1917 Hawkinsville, Georgia - dezembro de 1982), mais conhecido pelo apelido  " Cowboy ", foi um arremessador estadunidense da liga negra de beisebol na década de 1940.

Nascido em Hawkinsville, Geórgia, Evans jogou pelo Chicago American Giants de Chicago em 1942. Ele morreu em Detroit, Michigan, em 1982, aos 65 anos

Referências

links externos 
 and Seamheads
Beisebolistas da Geórgia (Estados Unidos)
Mortos em 1982
Nascidos em 1917
!Páginas com traduções não revistas